KVG steht als Abkürzung für:

 Kapitalverwaltungsgesellschaft, Unternehmen zur Verwaltung des Kapitals der Anleger
 Kardinal-von-Galen-Gymnasium (Münster) (KvG) in Münster
 Kommunalvermögensgesetz, siehe Kommunalfinanzen #Vermögen und Schulden
 Konventionelles Vorschaltgerät, siehe Vorschaltgerät #Konventionelle Vorschaltgeräte (KVG)
 Krankenversicherungsgesetz im Deutschen Reich, siehe Gesetz, betreffend die Krankenversicherung der Arbeiter
 Krankenversicherungsgesetz in der Schweiz
 Kriegsverbrechergesetz in Österreich, siehe Entnazifizierung #Umsetzung im besetzten Österreich

Verkehrsgesellschaften:
 Kahlgrund Verkehrs-GmbH
 Kasseler Verkehrs-Gesellschaft
 Kieler Verkehrsgesellschaft
 Kommunale Personennahverkehrsgesellschaft Eisenach, ein ehemaliges Verkehrsunternehmen in Thüringen
 Kraftverkehrsgesellschaft Börde-Bus, siehe BördeBus Verkehrsgesellschaft
 Kraftverkehrsgesellschaft Braunschweig
 Kraftverkehrsgesellschaft Dreiländereck
 Kraftverkehrsgesellschaft Stade, siehe KVG Stade
 Kraftwagen-Verkehr Koblenz GmbH
 Kreisverkehrsgesellschaft Main-Kinzig
 Kreisverkehrsgesellschaft Offenbach
 Kreisverkehrsgesellschaft Salzland mbH

Abkürzung